Mort d'un commis voyageur () est une pièce de théâtre d'Arthur Miller (1949), ayant fait l'objet de plusieurs adaptations :

 Mort d'un commis voyageur (), film américain de László Benedek sorti en 1951 ;

  (), téléfilm américain d'Alex Segal, diffusé en 1966 ;
  (), téléfilm d', diffusé en 1966 ;
 Mort d'un commis voyageur (), téléfilm américain de Volker Schlöndorff, diffusé en 1985 ;
  (), téléfilm américain de , diffusé en 1996 ;
  (), téléfilm américain de Kirk Browning, diffusé en 2000.